Miletos (griechisch , lateinisch Miletus) bzw. Milet ist:

in der Antike:
 Milet, eine antike Stadt in Kleinasien an der Südküste des Latmischen Golfs
 danach benannt ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche, siehe Titularerzbistum Miletus
 Miletos (Sohn des Apollon) und Sohn der Areia, namengebender Heros von Milet
 Miletos (Mysien), antike Stadt in Mysien, etwa 3 km nördlich von Burhaniye in der Türkei
 antike Stadt an der Nordostküste von Kreta, siehe Milatos
 Miletus (Gattung), eine Gattung der Bläulinge

Himmelskörper:
 (1630) Milet, ein nach Bernard Milet benannter Asteroid

Miletus ist der Name folgender Personen:
 Miletus, Bischof von Trier vor 500, siehe Miletus (Bischof)
 Vitus Miletus (1549–1615), deutscher Theologe